Henry Brand (1814–1892) – brytyjski arystokrata i polityk, parlamentarzysta, spiker Izby Gmin, 1. wicehrabia Hampden
 Henry Brand (1841–1906) – brytyjski arystokrata i polityk, parlamentarzysta, gubernator Nowej Południowej Walii,  2. wicehrabia Hampden